IMO est un sigle pouvant signifier :

 Icelandic Meteorological Office ;
Institut de mathématique d'Orsay ;
 International Mathematical Olympiad (en français, Olympiades internationales de mathématiques) ;
 International Maritime Organization (en français, Organisation maritime internationale) ;
 Numéro IMO ;
 International Meteor Organization (en français, Organisation internationale des météorites) ;
 International Meteorological Organization (en français, Organisation météorologique internationale) ;
 In my opinion (en français à mon avis), un terme d'argot internet ;
 Intégration par les mouvements oculaires, une thérapie de gestion des traumatismes.

 Imo, un fleuve du Nigeria ;
 Imo, un État du Nigeria.